Bialik ist der Familienname folgender Personen:

Chaim Nachman Bialik (1873–1934), jüdischer Dichter
Mayim Bialik (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin

Bialik kommt zudem als Ortsname vor:

Kirjat Bialik, Stadt im Bezirk Haifa, Israel

Siehe auch:
Bialek